Натуральне число 1223
 1223 рік до нашої ери
 1223 рік нашої ери